Heart Attack signifie crise cardiaque en anglais et peut faire référence à :

 Heart Attack, album du groupe de hard rock suisse Krokus sorti en 1988 ;
 Heart Attack, chanson de l'artiste américaine Demi Lovato sortie en single en 2013 ;
 Heart Attack, EP du girl group sud-coréen AOA sorti en 2015 ;
Heart Attack (film) (ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ / Freelance), film thaïlandais de Nawapol Thamrongrattanarit sorti en 2015
Heart Attack Grill un restaurant de Las Vegas